Theli (lub ThLI) – imię Wielkiego Smoka w Księdze Stworzenia (Sefer Jecira). Theli trzyma swój ogon w paszczy, nieustannie szukając wejścia do niebios.

W teologii smoki i węże kojarzone są z Szatanem. Analogicznym odpowiednikiem Theli w Biblii jest Lewiatan (księga Hioba).

Zobacz też 
 Uroboros

Judaizm